De Serie B 2006/07 was de 75ste editie van de strijd op het tweede niveau van het Italiaanse profvoetbal. Er namen 22 teams deel aan de competitie, waarvan vier gepromoveerde uit de Serie C en drie gedegradeerde uit de Serie A. De competitie begon op 9 september 2006 en eindigde op 10 juni 2007, waarna de play-offs (promotie en degradatie) begonnen. In de 462 gespeelde competitiewedstrijden in de reguliere competitie werd in totaal 1061 keer gescoord, goed voor een gemiddelde van 2,30 doelpunt per wedstrijd.

Uitslagen

Eindstand

Play-offs

Degradatie 

Spezia Calcio wint over twee duels en handhaaft zich in de Serie B, Hellas Verona degradeert.

Statistieken

Topscorers
In onderstaand overzicht zijn alleen de spelers opgenomen met dertien of meer treffers achter hun naam.

Meeste speelminuten

Scheidsrechters
''Onderstaande cijfers zijn gebaseerd op de reguliere competitie, dus exclusief de play-offs

Toeschouwers

Juventus

Bijgaand een overzicht van de spelers van Juventus, die in het seizoen 2006/07 onder leiding van trainer-coaches Didier Deschamps en Giancarlo Corradini de titel opeisten in de Serie B en zo rechtstreekse promotie afdwongen naar de Serie A.

Zie ook
Serie A 2006/07
Coppa Italia 2006/07

Italiaans voetbalseizoen
Competitievoetbal 2006/07